Árva László (1943) színész
 Árva László (1949) közgazdász